Der Rennrodel-Weltcup 2020/21 wurde in neun Weltcuprennen in vier Ländern ausgetragen. Ursprünglich war eine Austragung in sechs Ländern vorgesehen. Es war die 43. Auflage des Rennrodel-Weltcups seit der ersten Austragung 1977/78. Erstmals trat Eberspächer als Namenssponsor des Weltcups auf.

Ende Oktober 2020 gab der Internationale Rennrodelverband bekannt, dass ab der Saison 2020/21 neben dem Großen Kristallkugel für den Gesamt-Weltcupsieg der Frauen, Männer und Doppelsitzer auch jeweils eine Kleine Kristallkugel für den Weltcupsieg in der klassischen Disziplin sowie den Sprint-Weltcupsieg der Frauen, Männer und Doppelsitzer vergeben wird.

Titelverteidiger 
In der Saison 2019/20 gingen Julia Taubitz (klassische Disziplin und Sprint, Einsitzer der Frauen), Roman Repilow (klassische Disziplin und Sprint, Einsitzer der Männer), Toni Eggert/Sascha Benecken (klassische Disziplin, Doppelsitzer), Andris Šics/Juris Šics (Sprint, Doppelsitzer) sowie punktgleich Italien und Russland (Teamstaffel) als Weltcupgesamtsieger der jeweiligen Disziplinen hervor.

Terminkalender und Podiumsplatzierungen 
Ende Juni 2020 gab der Weltverband Fédération Internationale de Luge de Course bekannt, dass der Weltcup erstmal mit der parallelen Austragung von Sprint- und Teamstaffel-Weltcup, neben der klassischen Disziplin, auf dem Olympia Eiskanal Igls starten soll. Insgesamt war geplant, dass an vier Weltcupstationen (Innsbruck-Igls, Winterberg, Lake Placid und Pyeongchang) Sprintwettbewerbe und an sechs Weltcupstationen (Innsbruck-Igls, Altenberg, Oberhof, Sigulda, Königssee und Yanqing) Teamstaffelwettbewerbe ausgetragen werden. Im Rahmen der Rennrodel-Weltmeisterschaften 2021 in Whistler war, wie traditionell, die Austragung beider Disziplinen vorgesehen. Mitte Oktober 2020 gab der Internationale Rennrodelverband bekannt, dass in der aktualisierten Planung der Weltcupsaison 2020/21 lediglich drei Sprint-Weltcups vorgesehen werden, beim Oberhofer Weltcup im Januar 2021 sollen weder Teamstaffel noch Sprint ausgetragen werden.

Die ursprünglich für Anfang Februar 2021 in Whistler, Kanada, vorgesehenen Weltmeisterschaften wurden vom Rennrodelweltverband Anfang September 2020 verlegt, da die „ordnungsgemäße Durchführung dieser Großveranstaltung, unter den gegebenen Coronavirus-Auflagen und Bestimmungen, [in Kanada] nicht möglich“ sei – so Exekutivdirektor Christoph Schweiger. Am 15. September gab der Rennrodelweltverband bekannt, dass die Weltmeisterschaften auf der Kunsteisbahn Königssee stattfinden sollen, zudem wurde ein angepasster Weltcupkalender veröffentlicht. Am 16. September wurde zudem der an Lake Placid vergebene Weltcup im Januar 2021 nach Oberhof verlegt. FIL-Exekutivdirektor Schweiger begründete diesen Schritt damit, dass „[a]uf Grund der gesetzlichen Vorgaben des US-Bundesstaates New York (zwei Wochen Quarantäne) […] ein Weltcup in Lake Placid leider nicht möglich“ sei.

Anfang Oktober 2020 gab USA Luge – der US-amerikanische Rennrodelverband – bekannt, dass seine Rennrodel-Nationalmannschaft frühestens Anfang Januar in die Weltcup-Saison einsteigen und somit in jedem Fall an den Weltcups im November und Dezember (Innsbruck-Igls, Altenberg, Oberhof und Winterberg) nicht teilnehmen wird. Mit Summer Britcher und Emily Sweeney werden damit unter anderem die Vorjahres-Fünfte der Gesamt-Weltcupwertung der Frauen und die Vorjahres-Vierte der Sprint-Weltcupwertung der Frauen mindestens vier von neun Weltcup-Veranstaltungen verpassen. Auch Luge Canada – der kanadische Rennrodelverband – gab Anfang Oktober bekannt, dass seine Rennrodel-Nationalmannschaft erst nach den traditionellen Weihnachtsferien des Weltcups in die internationalen Wettkämpfe einsteigen wird.

Am 25. November 2020 gab die Fédération Internationale de Luge de Course die Absage des auf der Olympiabahn von 2022 in Yanqing geplanten Weltcupfinales bekannt. Die aufgrund der COVID-19-Pandemiesituation geltenden Reisebeschränkungen wurden seitens der FIL als Grund für die Entscheidung genannt. Für das Weltcupfinale soll nach einem alternativen Austragungsort gesucht werden. Damit wurde – nach Lake Placid und Pyeongchang, deren Absage bereits im September 2020 beschlossen wurde – auch die letzte verbliebene Weltcupstation außerhalb Europas aus dem Kalender der Saison 2020/21 gestrichen. Am 4. Dezember gab der Internationale Rennrodelverband bekannt, dass das Saisonfinale auf dem Olympia Bob Run im Schweizer St. Moritz–Celerina stattfinden soll. Ein Rennrodel-Weltcup der Elite wurde in St. Moritz–Celerina zuletzt im Januar 2012 ausgetragen, 2020 fanden die Bob-, Rodel- und Skeletonwettbewerbe der Olympischen Jugend-Winterspiele auf dieser einzigen Natureisbahn der Welt statt.

Weltcup

Nationencup 
Der Nationencup dient zur Qualifikation der schwächeren, nicht gesetzten Athleten und Athletinnen für die Weltcup-Rennen. Auch Starter und Starterinnen, die sich nicht für das eigentliche Weltcup-Rennen qualifizieren erhalten aufgrund ihrer Platzierungen im Nationencup Weltcup-Punkte. Zudem gibt es eine eigene Wertung des Nationencups mit demselben Punktesystem wie im Weltcup. Neben den Startern und Starterinnen, die sich für den Weltcup qualifizieren können, sind üblicherweise auch zusätzliche Fahrer und Fahrerinnen erlaubt, die ohne Qualifikationschance für den Weltcup antreten. In dieser Saison ist diese Möglichkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgesetzt, um die Starterfelder möglichst klein zu halten.

Punkte 
Das Wertungssystem für den Welt- und Nationencup ist gleichartig. Die ersten 40 Rodler und Rodlerinnen erhalten absteigend von der Maximalpunktzahl 100 bis einen Punkt auf Rang 40. Auch alle Ränge nach Platz 40 werden gezählt und bekommen einen Punkt, solange die Athleten das Ziel erreichen.

Platzierungen

Frauen

Weltcup Frauen

Nationencup Frauen

Männer

Weltcup Männer

Nationencup Männer

Doppelsitzer

Weltcup Doppelsitzer

Nationencup Doppelsitzer

Ergebnisse Teamstaffel

Einzelnachweise 

2020/21
Wintersport-Weltcup 2020/21